Гран-при Италии 1986 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы в Италии. Соревнования состоялись 7 сентября 1986 года.

Гонка 

|}

 Ален Прост дисквалифицирован за смену машины после начала прогревочного круга.
 Последние очки в карьере Кеке Росберга.

Ссылки 
 
 
 
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Италии